Oglesby ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Oglesby (1935–2011), US-amerikanischer Studentenführer, Publizist
 Floyd Oglesby (1923–2010), US-amerikanischer Politiker
 John G. Oglesby (1878–1938), US-amerikanischer Politiker
 Randy Oglesby, US-amerikanischer Schauspieler
 Richard James Oglesby (1824–1899), US-amerikanischer Armeeoffizier und Politiker
 Tamsin Oglesby (* 1965), britische Theaterschriftstellerin
 Woodson R. Oglesby (1867–1955), US-amerikanischer Politiker
 

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oglesby (Georgia)
 Oglesby (Illinois)
 Oglesby (Oklahoma)
 Oglesby (Tennessee)
 Oglesby (Texas)